Ratssteinbruch ist der Name folgender ehemaligen Steinbrüche:

 Ratssteinbruch im Zeisigwald, Chemnitz
 Ratssteinbruch im Plauenschen Grund zwischen Dresden und Freital, siehe Plauenscher Grund #Lage und Geologie